

Patronyme 

 Albert Hopkins (1846-1922), homme politique américain ;
 Anthony Hopkins (né en 1937), acteur américain d'origine britannique ;
 Antony Hopkins (1921-2014), compositeur britannique ;
 Bernard Hopkins (né en 1965), boxeur américain ;
 Bernard Hopkins (né en 1973), basketteur américain ;
 Bill Hopkins (1943-1981), compositeur, pianiste et critique musical britannique ;
 Bo Hopkins (1942-2022), acteur américain ;
 Brian A. Hopkins (né en 1960), écrivain américain ;
 Bruce Hopkins (né en 1955), acteur néo-zélandais ;
 Clark Hopkins (1895-1976), archéologue américain ;
 Claude Hopkins (1903-1984) dit « Crazy Fingers », pianiste de jazz américain ;
 Claude C. Hopkins (1866-1932), publicitaire américain ;
 David Hopkins (né en 1949), percussionniste irlandais ;
 David C. Hopkins (1952-), chercheur américain en histoire ancienne et en archéologie du Proche-Orient ;
 DeAndre Hopkins (né en 1992), joueur américain de football américain ;
 Don Hopkins, artiste et programmeur américain ;
 Emma Curtis Hopkins (1849-1925), écrivain, théologienne et féministe américaine ;
 Ernest Martin Hopkins (1877-1964), président du Dartmouth College (1916-1945) ;
 Esek Hopkins (1718-1802), capitaine de marine marchande et corsaire américain ;
 Frank T. Hopkins (1865-1951), cavalier américain ;
 Frederick Charles Hopkins (1844-1923), jésuite anglais et évêque du Honduras britannique ;
 Frederick Gowland Hopkins (1861-1947), physiologiste et chimiste anglais ;
 George Henry Evans Hopkins (1898-1973), entomologiste anglais ;
 Gerard Manley Hopkins (1844-1889), prêtre jésuite et poète anglais ;
  ;
 Harry Hopkins (1890-1946), homme politique américain ;
 Henry Hopkins Sibley (1816-1886), militaire et inventeur américain ;
 Jaron Hopkins (né en 1994), joueur américain de basket-ball ;
 Jeffrey Hopkins (né en 1940), tibétologue américain ;
 Jennifer Hopkins (née en 1981), joueuse de tennis américaine ;
 Joel Hopkins (né en 1970), réalisateur et scénariste britannique ;
 
 Johns Hopkins, né en 1795, homme d'affaires et philanthrope américain ;
 Jon Hopkins (né en 1979), musicien britannique ;
 Josh Hopkins (né en 1970), acteur américain ;
 Kenyon Hopkins (1912-1983), compositeur américain ;
 Len Hopkins (1930-2007), homme politique canadien en Ontario ;
 Lightnin' Hopkins (1912-1982), chanteur et guitariste de blues texan ;
 Linda Hopkins (1924-2017), chanteuse américaine ;
 Mark Hopkins (1813-1878), entrepreneur américain ;
 Matthew Hopkins (??-1647), chasseur de sorcières anglais ;
 Mel Hopkins (1934-2010), footballeur gallois ;
 Michael Hopkins (né en 1968), astronaute américain ;
 Michael J. Hopkins (né en 1958), mathématicien américain ;
 Mike Hopkins (1959-2012), ingénieur du son néo-zélandais ;
 Miriam Hopkins (1902-1972), actrice américaine ;
 Neil Hopkins (né en 1977), acteur américain ;
 Nicky Hopkins (1944-1994), pianiste rock-pop-blues ;
 Paul Hopkins (1904-2004), joueur de baseball américain ;
 Philip Hopkins (1880-1966), joueur de rugby gallois ;
 Ray Hopkins (né en 1946), joueur de rugby à XV gallois ;
 Rip Hopkins (né en 1972), photographe anglais ;
 Rob Hopkins (né en 1968), enseignant britannique en permaculture ;
 Robert E. Hopkins (1886-1966), scénariste américain ;
 Ryan Nugent-Hopkins (né en 1993), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stephen Hopkins (1707-1785), homme politique américain ;
 Stephen Hopkins (né en 1958), réalisateur américain ;
 Telma Hopkins (née en 1948), chanteuse et actrice américaine ;
 Thelma Hopkins (né en 1936), athlète britannique spécialiste du saut en hauteur ;
 Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851), pédagogue américain ;
 Tiffany Hopkins (née en 1981), actrice de cinéma pornographique française ;
 Walt Hopkins (né en 1985), entraîneur américain de basket-ball ;
 William Hopkins (1793-1866), mathématicien et géologue britannique ;
 William Alonzo Hopkins (1841-1928), journaliste, patron de presse et homme d'affaires américain.

Géographie 

  : deux comtés des États-Unis d'Amérique portent le nom de comté de Hopkins (Hopkins County).
 Hopkins, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Hopkins, ville du Minnesota.
 Hopkins, rivière de Nouvelle-Zélande

Établissement 
 Université Johns-Hopkins et l'Hôpital Johns-Hopkins, des établissements américains situés à Baltimore et nommés en hommage à Johns Hopkins
 Hopkins Rides, un constructeur d'attractions américain
 Hopkins Center, un centre culturel du Dartmouth College

Jeu vidéo 

 Hopkins FBI, un jeu vidéo d'aventure célèbre pour sa violence.

Patronyme anglais